Кроуфорд (округ, Арканзас)
Кроуфорд (округ, Джорджія)
Кроуфорд (округ, Іллінойс)
Кроуфорд (округ, Індіана)
Кроуфорд (округ, Айова)
Кроуфорд (округ, Канзас)
Кроуфорд (округ, Мічиган)
Кроуфорд (округ, Міссурі)
Кроуфорд (округ, Огайо)
Кроуфорд (округ, Пенсільванія)
Кроуфорд (округ, Вісконсин)